Mozarts Plads (plein), een plein in het zuiden van Kopenhagen
 Mozarts Plads (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd plein